Kamuli (plaats), plaats in Oeganda
 Kamuli (district), district in Oeganda